Севасто́польский городско́й сове́т (, ) — орган местного самоуправления Севастополя в составе Украины (де-факто до 2014 года) и ранее в составе СССР до 1991 года.

История

Орган Советской власти 
27 марта 1917 года был создан Севастопольский Совет депутатов армии, флота и рабочих, избравший Центральный исполнительный комитет. 16 декабря 1917 года всю полноту власти в городе взял на себя Военно-революционный комитет. Созданный ранее Совет был распущен. В конце декабря прошли выборы нового Совета военных и рабочих депутатов. С октября 1921 года он стал называться Советом рабочих, крестьянских, военморских и красноармейских депутатов. 24 декабря 1939 года состоялись первые выборы в Севастопольский горсовет депутатов трудящихся по новой Конституции СССР 1936 года.

С началом Великой Отечественной войны севастопольские органы власти перестроили свою работу в соответствии с задачами военного времени. В начале июля 1942 года все органы власти прекратили свою работу. В 1943 году в г. Краснодаре были созданы органы власти и управления города Севастополя. 21 декабря 1947 года в Севастополе состоялись первые послевоенные выборы городского и районных Советов.

В 1961 году Севастопольскому горисполкому были подчинены Ленинский, Нахимовский и Балаклавский райисполкомы, а с 13 ноября 1975 года добавился райисполком Гагаринского района.

В составе Украины 
На основании Закона Украины «О Представителе Президента Украины», Указа Президента Украины от 14 апреля 1992 года «О положении о местной государственной администрации» и распоряжении Представителя Президента Украины в Севастополе № 9 от 24.04.1992 г. создана Севастопольская городская государственная администрация и прекращена деятельность исполнительного комитета Севастопольского городского Совета народных депутатов. В июне 1994 года в Севастополе впервые прошли прямые выборы председателя горсовета.

2 августа 1995 года на основании пункта 1 Указа Президента Украины № 640/95 от 24.07.1995 г. «Об областных, Киевской и Севастопольской городских, районных в городах Киев и Севастополь государственных администрациях» подтверждено существование ранее созданной Севастопольской городской государственной администрации. В сентябре 1998 года решением Конституционного суда Украины Севастополю было отказано в праве прямым голосованием избирать председателя Совета по причине отсутствия закона о статусе города Севастополя. По этой причине председатель городского Совета избирался на сессии депутатами горсовета.

В Севастопольский городской совет 26 марта 2006 года были избраны 75 депутатов от следующих партий:
 Партия регионов — 45 мандатов (43,69 %),
 Блок Наталии Витренко «Народная оппозиция» — 9 мандатов (8,24 %),
 Блок Сергея Иванова «За Севастополь!» (городские организации ПППУ и ХДС) — 7 мандатов (6,44 %),
 Русский блок — 5 мандатов (5,21 %),
 КПУ — 5 мандатов (4,77 %),
 «Блок Сергея Кондратевского» (городские организации «Партия национально-экономического развития Украины» и «Молодая Украина») — 4 мандата (3,88 %).

Севастопольские городские организации Партии регионов, «Русского блока» и блока Витренко 30 марта 2006 года договорились о создании большинства в Севастопольском городском совете. Председателем Севастопольского горсовета был избран лидер местной организации Партии регионов Валерий Саратов.

После избрания Валерий Саратов в своём выступлении перед депутатами заявил, что приоритетными для Партии регионов остаются вопросы принятия закона о городе-герое Севастополе, придания русскому языку статуса второго государственного, максимальное развитие украинско-российских отношений, строгое соблюдение положений соглашения о пребывании Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе.

26 апреля 2006 года городской совет Севастополя принял решение о придании русскому языку статуса регионального языка, а 6 июня 2006 горсовет отклонил протест прокурора и оставил решение в силе. Решение горсовета выходят за рамки полномочий органов местного самоуправления Украины, установленных соответствующим законом.

Главой Севастопольской городской государственной администрации (которая представляет президентскую вертикаль власти) 6 апреля 2010 года президентом Украины Виктором Януковичем был назначен Валерий Саратов.

На парламентских выборах 2007 года в Севастополе победила Партия регионов — 64,53 %, за ней наибольшее количество голосов получили Коммунистическая партия Украины — 10,30 %, Прогрессивная социалистическая партия Украины — 6,64 % и Блок Юлии Тимошенко — 5,01 %.

На региональных выборах в октябре 2010 года Партия Регионов получила 46 мандатов, Русский блок — 9 мандатов, КПУ — 9 мандатов, Сильная Украина — 4 мандата, Народная партия получила — 3 мандата, Союз — 3 мандата, Партия борьбы с коррупцией — 2 мандата, Партия пенсионеров Украины — 1 мандат..

На парламентских выборах 2012 года в Севастополе победила Партия регионов — 46,9 %, за ней наибольшее количество голосов получили Коммунистическая партия Украины — 29,46 %, Батьківщина — 5,86 %, Русский Блок — 5,48 %, УДАР — 5,04 %.

Присоединение к России и реорганизация 
Во время присоединения Крыма к России на внеочередном пленарном заседании городского совета Севастополя 17 марта 2014 года было решено переименовать Севастопольский городской совет в Законодательное собрание города Севастополя, которое после объявления Крыма частью РФ стало работать в качестве парламента субъекта Российской Федерации — города федерального значения Севастополя, территорией которого стала территория, подчинённая к тому времени Севастопольскому горсовету.

Полномочия 
В соответствии со статьей 25 закона Украины о местном самоуправлении городской совет самостоятельно решает вопросы, отнесённые к его ведению Конституцией и законодательством Украины. Ряд особо важных вопросов, такие как утверждение регламента совета, назначение местного референдума/местных выборов, утверждение устава города, образование органов совета, прекращение полномочий органов местного самоуправления и некоторые другие решались, согласно статье 26 закона, исключительно на пленарных заседаниях совета. В то же время, будучи советом города со специальным статусом (административной единицы первого уровня), Севастопольский городской совет не мог формировать исполнительный комитет, вместо него действовала Севастопольская городская государственная администрация, глава которой назначался президентом Украины.

Примечания

Ссылки 
 Архив официального сайта Севастопольского городского совета

Политика Севастополя
Севастополь